|

Одбојкашка репрезентација Бугарске у мушкој конкуренцији која представља државу Бугарску на свим међународним такмичењима у одбојци, једна је од водећих одбојкашких репрезентација у Европи и свету. репрезентацијом руководи Одбојкашки савез Бугарске ().

Историја

Светско првенство 
Прва два Светска првенства Бугарска завршава на трећем месту (1949, 1952), на трећем 1956. била је пета. Након што је пропустила једино светско првенство 1960, на следећа два су, четврти и седми. Највећи успех на светским првенствима Бугарска је остварила у својој земљи 1970, играјући у финалу и освајањем другог места. Након тога први пут је пала до десетог места у 1978, након чега се поправља освајајући пето и треће место 1886. Године 2002. остварила је најслабији пласман тринаесто несто. На Светском првенство 2006. у Јапану поново је трећа. Првенство 2010. завршава као седма.

Олимпијске игре 
У првим олимпијским турнирима у 1964. и 1968. Бугарска је била пета и шеста. У Минхену 1972, Бугари се пењу на четврто место, а у Москви 1980. су сребрни јер су у финалу изгубили од домаћина Совјетског Савеза. На турнирима у 1988. и 1996, је шеста и седма. У Пекингу 2008. Бугарска је елиминисан у четвртфиналу против Русије и била је пета.

Европска првенства

Светски куп 
Бугарска је на прва три такмичења за Светски Куп заузела девето, четврто и шесто место. У току 1980-их и 1990-их година репрезентација Бугарска није учествовала у такмичењу, да би се 2007. вратила и освојила треће место.

Светска лига 
Бугарска је први пут учествовала у Светској лиги 1994. и завршила као четврта. Након петог места 1995 Бугарска испада са завршног турнира 1996. Годину дана касније, они су заузели шесто место, а затим испада са финалног турнира. После четири пропуштена такмичења пошто нису успели у другом кругу. У такимичење се враћају 2003. и следећих пет лига заузимају наизменично 4 и 5 место. Од 2008 не успевају да се пласирају на финални трурнир.

Европска лига 
Репрезентација Бугарске до сада, није учествовала у овој лиги.

Резултати

Светско првенство 

 Светско првенство
  сребрена медаља: 1970 - Димитър Каров, Васил Симов, Димитър Златанов, Здр. Симеонов, Л. Стоянов, Ст. Крайчев, Александър Тренев, Стоян Стоев, Брунко Илиев, К. Славов, К. Методиев, Цв. Павлов. Тренери: Димитър Гигов, М. Караиванов, С. Робев
  бронзана медаља: 1949 — Константин Шопов, Boris Gyuderov, Митко Димитров, Драгомир Стојанов, Тодор Симов, Gueorgui Komatov, Панајот Пандалов, Gyoko Petrov, Boyan Moshelov, Коста Бађаков, Stoycho Kurdjiev, Борис Владимиров Тренер: Валентин Анков
  1952 — Kosta Badjakov, Denyo Denev, Сергеј Гаврилов, Boris Gyuderov, Lyudmil Gyuderov, Boyan Moshalov, Panayot Pondalov, Константин Шопов, Тодор Симов, Драгомир Стојанов, Борис Владимиров, Димитар ЗахаријевТренер: Георги Кръстев,
  бронзана медаља: 1986 — Петко Петков, Борислав Кьосев, Пламен Христов, Петьо Драгиев, Димо Тонев, Асен Гълъбинов, Цв. Флоров, Д. Божилов, Љубомир Ганев, Ив. Лазаров, Н. Димитров, Илиян Казийски. Треньор: Богдан Кючуков, 
 бронзана медаља: 2006 — Пламен Константинов (кап.), Евгени Иванов, Боян Йорданов, Матей Казийски, Красимир Гайдарски, Андрей Жеков, Теодор Салпаров, Владимир Николов, Христо Цветанов, Данијел Пеев, Иван Зарев, Тодор Алексиев. Тренер: Мартин Стоев

Олимпијске игре 

  Сребро: Састав 1980. — Димитар Златанов, Цано Цанов, Јордан Ангелов, Митко Тодоров, Петко Петков, Димитар Димитров, Стојан Гунчев, Емил Влачев, Стефан Димитров, Христо Илијев, Христо Стојнов, Каспар Симеонов. Тренер: Тодор Пиперков

Европско првенство у одбојци 

 Европско првенство
  сребрна медаља: 1951. Састав – Костадин Шопов, Борис Гјудеров, Драгомир Стојанов, Панајот Пондалов, Стојчо Крџиев, Б. Данаилов, К. Баџаков, Ив. Конарев, П. Механџијски, Г. Петков, П. Прлев, Дењо Денев. Тренер: Д. Еленков
  бронзана медаља: 1955. Састав – Борис Гјудеров, Тодор Симов, Панајот Пондалов, Бојан Мошелов, Никола Лечев, Никола Чалшканов, Н. Тасков, Дењо Денев, Људмил Гјудеров, Тодор Вутов, Јанко Оташлијски, Генчо Генчев. Тренер: Георги Крстев.
  бронзана медаља 1981. Састав - Јордан Ангелов, Петко Петков, Митке Тодоров, Борислав Косев, Асен Галабинов, Г. Василев, Д. Димитров, В. Ненов, Ив. Николов, Ст. Петров, Христо Стојанов, М. Натов. Тренер: Ц. Павлов,
  бронзана медаља 1983. Састав - Митке Тодоров, Петко Петков, Борислав Косев, Ст. Гунчев, Ив. Николов, Ст. Соколов, Пето Драгиев, Пламен Христов, М. Натов, Асен Галабинов, В. Миланов, Д. Димитров. Тренер: Васил Симов
  бронзана медаља 2009. Састав - Матеј Казијски, Тодор Алексиев, Методи Ананиев, Георги Братоев, Валентин Братоев, Красимир Гајдарски, Владимир Николов, Теодор Салпаров, Цветан Соколов, Христо Цветанов, Христо Јосифов, Андреј Жеков. Тренер: Силвано Пранди

Светски куп

Светска лига 

 Светска лига
 4 место: 1994, 2004, 2006, 2012
 5 место: 1995, 2003, 2005, 2007

Ранглиста ФИВБ 
Ранглиста ФИБВ 11. октобра 2010. Бугарска заузима 7. место.

Референце 

Бугарска
Репрезентације Бугарске
Одбојка у Бугарској